Константи́н Миха́йлович Ру́рак (; 9 апреля 1974, Челябинск, СССР) — украинский легкоатлет, тренер. Финалист Олимпийских Игр 1996 (4х100), участник Олимпийских Игр 2000 года. Чемпион Европы в эстафетном беге (2002), неоднократный чемпион Украины в беге на 100 и 200 м. Тренер бронзовых призёрок Олимпийских Игр 2012 года в эстафете, призёрок чемпионата мира, чемпионок Европы — Марии Ремень и Олеси Повх. Заслуженный мастер спорта Украины, Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Карьера 
На Олимпийских играх 1996 года Константин участвовал в беге на 100 метров и в эстафете 4×100 метров. На 100 метрах он не смог пройти дальше четвертьфинала, а в эстафете вместе с Сергеем Осовичем, Олегом Крамаренко и Владиславом Дологодиным занял 4-е место.

На следующей Олимпиаде Рурак опять выступал в забегах на 100 метров, но вновь не смог преодолеть четвертьфинал.

После того, как Константин не попал на Олимпиаду в Афинах, он завершил карьеру и стал тренером. Среди его учеников бронзовые призёры Олимпийских игр 2012 Олеся Повх и Мария Ремень. За успехи на Олимпиаде Константин Рурак в 2013 году был отмечен стипендией Президента Украины.

Личная жизнь 
Отец — Михаил Иванович Рурак, заслуженный тренер Украины. 

Жена — , участница Олимпиады в 1996 и 2000 годах в беге на 400 метров.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Тренеры по лёгкой атлетике Украины
Заслуженные мастера спорта Украины
Заслуженные тренеры Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины